Kuta Batu (Simpang Kanan), een plaats in Indonesië
Kuta Batu (Simeulue Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing